São Fábio — mártir cristão do século IV

História 
 Fábio de Antioquia — bispo de Antioquia entre 251 ou 253 e 254 d.C
 Fabio Chigi — Papa Alexandre VII
 Fábio Máximo — cônsul e ditador romano
 Arco de Fábio — primeiro arco do triunfo construído no Fórum Romano
 Ditadura de Fábio Máximo — período da história de Roma, durante a Segunda Guerra Púnica
 Sociedade Fabiana — movimento político e social britânico

Futebolistas 
 Fábio Aurélio — futebolista brasileiro
 Fábio Braz — futebolista brasileiro
 Fábio Crippa — futebolista brasileiro, goleiro
 Fábio Deivson Lopes Maciel — futebolista brasileiro, goleiro
 Fábio Ferré — futebolista brasileiro
 Fábio Gomes — futebolista brasileiro
 Fábio de Jesus Oliveira — futebolista brasileiro naturalizado togolês
 Fábio Júnior dos Santos — futebolista brasileiro
 Fábio Luciano — futebolista brasileiro
 Márcio Fábio Martins — futebolista brasileiro
 Fábio Penchel de Siqueira — futebolista brasileiro
 Fábio Pereira da Silva — futebolista brasileiro
 Fábio Pinto — futebolista brasileiro
 Fábio Ribeiro — futebolista brasileiro
 Fábio Rochemback — futebolista brasileiro
 Fábio Szymonek — futebolista brasileiro
 Fábio Vidal — futebolista brasileiro
 Fábio Zambiasi — futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história